Madison County kan syfta på ett flertal olika countyn i USA. De är uppkallade efter presidenten James Madison.

 Madison County, Alabama
 Madison County, Arkansas
 Madison County, Florida
 Madison County, Georgia
 Madison County, Idaho
 Madison County, Illinois
 Madison County, Indiana
 Madison County, Iowa - boken och filmen Broarna i Madison County utspelas i detta county
 Madison County, Kentucky
 Madison Parish, Louisiana
 Madison County, Mississippi
 Madison County, Missouri
 Madison County, Montana
 Madison County, Nebraska
 Madison County, New York
 Madison County, North Carolina
 Madison County, Ohio
 Madison County, Tennessee
 Madison County, Texas
 Madison County, Virginia